Der Judas von Tirol steht für:

 Der Judas von Tirol (Drama), Drama von Karl Schönherr (1897)
 Der Judas von Tirol (1933), deutscher Film von Franz Osten
 Der Judas von Tirol (1978), Film von Luis Walter
 Der Judas von Tirol (2006), deutscher Fernsehfilm von Werner Asam